Villegats ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Villegats (Charente) im Département Charente
 Villegats (Eure) im Département Eure